Les Rémiens, ou Rémanais en dehors de la France hexagonale, (parfois Rémans) sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce extraterrestre originaire de la planète Rémus, jumelle de la planète Romulus. Les Rémiens sont membres de l'Empire Stellaire Romulien.

Physiologie 
Humanoïdes, d'une musculature développée, ils n'ont que peu en commun avec leurs voisins Romuliens. Civilisation adaptée à l'obscurité - les Rémanais vivant en effet sur la face obscure de leur planète, qui présente toujours la même face au soleil -, leur peau pâle presque translucide et leurs oreilles en pointes leur donnent une allure de vampire.

Histoire 
Sous oppression romulienne jusqu'en 2379, dont ils se libèrent après un coup d'État. La population de Rémus était jusque-là l'une des plus misérables du quadrant Bêta. Les Rémanais parlent le "rémanais", une langue ancienne et fabuleuse, considérée comme la plus facile à parler de l'univers comme le nastou dans Star Trek.

Culture

Rémiens célèbres 
Vice-roi de Remus
Jusqu'ici, aucun nom de Rémanais n'est apparu dans le canon de Star Trek.

Épisodes notables

Voir aussi 
 Ethnologie complète de Star Trek

Espèce extraterrestre de Star Trek